Toivola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1987), lutteur olympique finlandais
 (1909-2002), artiste finlandaise
Jani Toivola (né en 1977), présentateur et homme politique finlandais
 (1949-2011), coureur longue distance et chimiste finlandais
 (1949-2017), joueur finlandais de football
Pentti Toivola (1945-2012), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois